Fletcher kan syfta på:

 Fletcher (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Fletcher (förnamn) – ett förnamn samt personer med namnet
 Fletcher (auktor) – beteckningar vid biologisknamngivning

Geografi

Antarktis 

 Fletcher (udde), 
 Fletcher (sjö), 
 Fletcher Islands – ö

Grönland 

 Kap Fletcher – en udde

USA 

 Fletcher, North Carolina, Henderson County, 
 Fletcher, Oklahoma, Comanche County, 
 Fletcher, Ohio, Miami County, 
 Fletcher, Vermont

Se även
 Fletcher Island – flera